Ilzberg ist der Name folgender Orte:

  Ilzberg (Gemeinde Ilz), Ortsteil von Ilz, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
  Ilzberg (Gemeinde Puch bei Weiz), Ortsteil von Puch bei Weiz, Bezirk Weiz, Steiermark